Die Liste bekannter Afrikanerinnen führt in chronologischer Reihenfolge Frauen aus Afrika auf, welche auf dem Afrikanischen Kontinent geboren und gewirkt haben, sowie Frauen, welche überwiegend auf dem Afrikanischen Kontinent gelebt sowie dort gewirkt haben. Diese Frauenliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

3. bis 1. Jahrhundert v. Chr.

3000–2000 v. Chr. 

 Neithhotep, frühägyptische Königin der 1. Dynastie, welche an der Seite von Pharao Narmer lebte und unter König Aha verstarb
 Meritneith, altägyptische Königin der 1. Dynastie (Frühdynastische Zeit), die etwa um 2900 v. Chr. an der Seite von Pharao Wadji lebte
 Ahaneith, altägyptische Name einer Angehörigen des Königshauses, die während der Regierungszeit des Pharaos Wadji (1. Dynastie) lebte
 Herneith, altägyptischen Königin, die vielleicht die Gemahlin des Pharaos Djer in der 1. Dynastie war und unter Den verstarb
 Nachtneith, altägyptischen Königin während frühdynastischen Epoche, war mit eine Gemahlin von König Den, 1. Dynastie, um 2900 v. Chr.
 Qaneith war eine altägyptische Angehörige des Königshauses oder Nebengemahlin unter Pharao Den (1. Dynastie).
 Nitokris (vor 2218–2216 v. Chr.), altägyptische Königin, erst aus späteren Quellen bekannt, (6. Dynastie)

1999–1000 v. Chr. 

 Nofrusobek (vor 1763–1759 v. Chr.), altägyptische Königin
 Hatschepsut (Vorderste der Edelfrauen), Königstochter der 13. Dynastie des Alten Ägypten um ca. 1750 v. Chr.
 Tetischeri († um 1540 v. Chr.), in der 17. Dynastie eine altägyptische Große königliche Gemahlin und Königsmutter
 Ahhotep I. (* um 1575 v. Chr.; † um 1530 v. Chr.), in der 17. Dynastie eine altägyptische Königin
 Ahmose Nefertari, Tochter von Ahhotep I. und Seqenenre
 Satkamose, Tochter von Kamose oder Ahmose I.
 Satamun, Tochter von Ahmose I.
 Ahmose Meritamun II., Tochter von Ahmose Nefertari und Ahmose I., Gemahlin des Amenophis I.
 Ahhotep II., Tochter der Tetischeri und des Senachtenre, vermutlich Gemahlin des Kamose
 Ahhotep III., vermutlich eine altägyptische Königin in der 17. Dynastie
 Hatschepsut (vor 1479–1458 v. Chr.), altägyptische Königin
 Neferu-Re, Tochter von Thutmosis II. und Hatschepsut
 Satiah, Tochter von Ahmose Pennechbet
 Meritre Hatschepsut, Gemahlin von Thutmosis III., Mutter von Amenophis II.
 Iset (auch Aset oder Isis), altägyptische Prinzessin der 18. Dynastie, Tochter von Amenophis III.
 Tiaa, Mutter von Thutmosis IV., Gemahlin von Amenophis II.
 Mutemwia, Mutter von Amenophis III., Gemahlin von Thutmosis IV.
 Satre, Gemahlin von Ramses I. und Mutter von Sethos I. (19. Dynastie)
 Tuja, Gemahlin von Sethos I. und Mutter von Ramses II. (19. Dynastie)
 Tausret (vor 1198–1186 v. Chr.), altägyptische Königin (19. Dynastie)
 Isettahemdjert, Gemahlin von Ramses III. (20. Dynastie)
 Iset, Tochter von Ramses VI. (20. Dynastie)

999–1 v. Chr. 

 Maatkare, Tochter von Pinudjem I. (21. Dynastie)
 Neschons, Gemahlin des Pinudjem II. in der ägyptischen 21. Dynastie (um 980 v. Chr.)
 Karomama Meritmut I., altägyptische Hohepriesterin der 22. Dynastie, Sie trug den Titel einer Gottesgemahlin des Amun
 Kama (auch Kamorama Merimut II.) (790–749 v. Chr.), altägyptische Königin, Mutter des Osorkon III.
 Schepenupet I., Tochter von Osorkon III. (23. Dynastie)
 Tachuit, altägyptische Königin der 26. Dynastie, Sie war die Gemahlin des Pharaos Psammetich II. 
 Amenirdis I., Tochter von Kaschta (25. Dynastie)
 Schepenupet II., Tochter von Pije (25. Dynastie)
 Amenirdis II., Tochter von Taharqa (25. Dynastie)
 Nebetneferumut (auch Nitokris I.), älteste Tochter des altägyptischen Pharaos Psammetich I. (26. Dynastie)
 Anchnesneferibre, Tochter von Pharao Psammetich II. und dessen Gemahlin Tachuit
 Nitokris II., Tochter von Pharao Amasis Gottesgemahlin des Amun und Hohepriesterin des Amun
 Shanakdakheto (170–125 v. Chr.), nubische Königin des kuschitischen Reiches im Norden des heutigen Sudan, die um 170 bis 150 v. Chr. regierte
 Nawidemak war eine regierende nubische Königin des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.
 Berenike IV. (altgriechisch Βερενίκη) (78–55 v. Chr.), altägyptische Königin
 Kleopatra VII. (altgriechisch Κλεοπάτρα Ζ') (69–30 v. Chr.), altägyptische Königin
 Amanirenas (ca. 20 v. u. Z.), nubische Königin
 Amanischacheto, Nachfolgerin der Amanirenas, regierte als nubische Königin Ende des ersten Jahrhunderts v. Chr.

1. bis 18. Jahrhundert 

 Amanitore (um 50 n. Chr.) war eine nubische Königin, die meist zusammen mit König Natakamani genannt wird.
 Amanikhatashan war eine nubische Königin, die wohl im ersten oder zweiten nachchristlichen Jahrhundert regierte.
 Perpetua, (* um 181; † 7. März 203) christliche Märtyrerin in Karthago (heute Tunesien)
 Felicitas, (* um 181; † 7. März 203) christliche Märtyrerin in Karthago (heute Tunesien)
 Hypatia (griechisch Ὑπατία) (* um 355; † März 415 oder 416), griechische spätantike Mathematikerin, Astronomin und Philosophin, in Ägypten geboren
 Patrapeamani war eine regierende nubische Königin, die am Anfang des vierten nachchristlichen Jahrhunderts regierte.
 Amanipilade war eine regierende nubische Königin, die am Anfang des vierten nachchristlichen Jahrhunderts regierte.
 Schadschar ad-Durr (vor 1239–1257), ägyptische Königin
 Nzinga von Ndongo und Matamba (1583–1663), Königin von Ndongo und Matamba (heute Angola) 

 Ranavalona I. (1782–1861),  madagassische Königin

19. Jahrhundert 

 Katharine Saunders (1821–1901), Kolonie Natal, britisch-südafrikanische Illustratorin, im Vereinigten Königreich geboren
 Jane Elizabeth Waterston (1843–1932),  schottisch-südafrikanische Pädagogin und Ärztin
 Olive Schreiner (1855–1920),  südafrikanische Schriftstellerin, Sozialistin und Frauenrechtlerin
 Rasoherina (1814–1868),  madagassische Königin
 Ranavalona II. (1829–1883),  madagassische Königin
 Ranavalona III. (1861–1917),  madagassische Königin
 Edith Layard Stephens (1884–1966),  südafrikanische Botanikerin und Hochschullehrerin
 Malak Hifnī Nāsif (1886–1918),  ägyptische Frauenrechtlerin
 Hannah Forster (1893–1966),  gambische Unternehmerin und Politikerin, Aku
 Nazli Sabri (1894–1978),  ägyptische Königin
 Madie Beatrice Hall Xuma (1894–1982),  erste Präsidentin der ANCWL, in den Vereinigten Staaten geboren
 Cythna Lindenberg Letty (1895–1985),  südafrikanische Botanikerin und Illustratorin

20. Jahrhundert

1901–1910 
 Frances Baard (1901–1997),  südafrikanische Gewerkschaftlerin, Politikerin und Anti-Apartheid-Aktivistin
 Marjorie Courtenay-Latimer (1907-2004),  südafrikanische Amateurbiologin und langjährige Museumsleiterin, Entdeckerin des Quastenflossers	
 Lotfia el-Nadi (1907–2002),  ägyptische Flugpionierin
 Ellen Hellmann (1908–1982),  südafrikanische Sozialanthropologin
 Rosamond Fowlis (1910–1994),  gambische Pädagogin, Aku

1911–1920 
 Lilian Ngoyi (1911–1980),  südafrikanische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Lucretia St. Clair Joof (1913–1982),  gambische Politikerin
 Ray Simons (1913–2004),  südafrikanische Frauenrechtlerin, Gewerkschafterin und Anti-Apartheid-Aktivistin
 Ellen Kuzwayo (1914–2006),  südafrikanische Sozialarbeiterin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin, Schauspielerin und Politikerin
 Hilda Bernstein (1915–2006),  britisch-südafrikanische Autorin, Politikerin, Menschenrechtsaktivistin und Frauenrechtlerin, im Vereinigten Königreich geboren
 Elisabeth Eybers (1915–2007),  südafrikanisch-niederländische Dichterin	
 Leila Mourad (1918–1995),  ägyptische Schauspielerin und Sängerin

1921–1930 
	
 Fausia von Ägypten (1921–2013),  persische Kaiserin aus Ägypten
 Louise N’Jie (1922–2014),  gambische Politikerin
 Lilian Johnson (1923–2005),  gambische Pädagogin, Kolumnistin und Politikerin
 Nadine Gordimer (1923–2014),  südafrikanische Schriftstellerin, Nobelpreisträgerin
 Augusta Jawara (1924–1981),  Politikerin und First Lady
 Inji Efflatoun (1924–1989),  ägyptische Malerin, Aktivistin und Autorin
 Ruth First (1925–1982),  südafrikanische Soziologin und Anti-Apartheid-Aktivistin
 Elisabeth Domitien (1925–2005),  zentralafrikanische Politikerin
 Fatima Meer (1928–2010),  südafrikanische Soziologin, Autorin, Menschenrechts- und Anti-Apartheid-Aktivistin
 Adelaide Tambo (1929–2007),  südafrikanische Politikerin und Bürgerrechtlerin
 Esmé Berman (1929–2017),  südafrikanische Kunsthistorikerin
 Florence Mahoney (* 1929),  gambische Historikerin
 Felicia Kentridge (1930–2015),  südafrikanisch-britische Rechtsanwältin, Mitgründerin des Legal Resources Centre
 Ursula Vogel-Weidemann (1930–1997),  deutsch-südafrikanische Althistorikerin, in Namibia geboren
 Alifa Rifaat (1930–1996),  ägyptische Schriftstellerin

1931–1940 

 Thandi Klaasen (1931–2017),  südafrikanische Jazzsängerin
 Shadia (1931–2017),  ägyptische Filmschauspielerin und Sängerin
 Rachel Palmer (1931–2000),  gambische Krankenschwester und Politikerin
 Sally Njie (1932–2020),  gambische Bibliothekarin und Autorin
 Sheena Duncan (1932–2010),  südafrikanische Anti-Apartheid-Aktivistin und Anglikanerin
 Mimi Coertse (* 1932),  südafrikanische Sopranistin
 Miriam Makeba (1932–2008),  südafrikanische Sängerin und Vertreterin der Weltmusik, Anti-Apartheid-Aktivistin und Menschenrechtlerin
 Ingrid Jonker (1933–1965),  südafrikanische Dichterin
 Miriam Tlali (1933–2017),  südafrikanische Schriftstellerin
 Nariman Sadiq (arabisch ناريمان حسين فهمي صادق) (1933–2005),  war von 1951 bis 1952 die letzte Königin von Ägypten und des Sudan
 Maria de Lourdes Pereira dos Santos Van-Dúnem (1935–2006),  angolanische Sängerin
 Sathima Bea Benjamin (1936–2013),  südafrikanische Jazzmusikerin (Sängerin, Songtexterin, Komponistin)
 Najat Essaghira (* 1936),  ägyptische Sängerin und Schauspielerin
 Elizabeth Bagaya, Prinzessin von Toro (* 1936),  ugandische Diplomatin und Politikerin
 Bessie Head (1937–1986),  südafrikastämmige Schriftstellerin in Botswana
 Janet Badjan-Young (* 1937),  gambische Dramatikerin
 Ottilie Abrahams (1937–2018),  namibische Lehrerin und Politikerin
 Lindiwe Mabuza (1938–2021),  südafrikanische Diplomatin und Lyrikerin, Botschafterin und Hochkommissarin in mehreren Staaten
 Sharifa Fadel (1938–2023),  ägyptische Sängerin und Schauspielerin
 Ellen Johnson Sirleaf (* 1938),  liberianische Ökonomin und Ex-Präsidentin, Friedensnobelpreisträgerin
 Cremilda de Lima (* 1940),  angolanische Kinderbuchautorin
 Lina Magaia (1940–2011),  mosambikanische Schriftstellerin, Journalistin und Widerstandskämpferin
 Nora Schimming-Chase (1940–2018),  namibische Politikerin und Bürgerrechtlerin
 Wangari Muta Maathai (1940–2011),  kenianische Professorin, Wissenschaftlerin, stellvertretende Ministerin für Umweltschutz, Friedensnobelpreisträgerin

1941–1950 
 Navanethem Pillay (* 1941),  südafrikanische Juristin, Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte
 Amina Hamza Mohamed El-Guindi (* 1942),  ägyptische Politikerin
 Vassula Rydén (* 1942),  christliche Visionärin in Ägypten
 Beverley Naidoo (* 1943),  südafrikanische Schriftstellerin
 Claude Njiké-Bergeret (* 1943),  kamerunische, von französischen Missionaren abstammende Entwicklungshelferin
 Fadia von Ägypten (1943–2002),  ägyptische Prinzessin
 Satang Jow (* 1943),  gambische Politikerin
 Priscilla Barrett (* 1944),  südafrikanische Wildtierillustratorin
 Albina Africano (* 1945),  angolanische Chemikerin und Politikerin
 Graça Machel (* 1945),  mosambikanische Politikerin und Aktivistin für Menschenrechte sowie Universitätspräsidentin
 Elizabeth Renner (* 1946),  gambische Politikerin
 Radua Ashur (1946–2014),  ägyptische Schriftstellerin
 Mamphela Ramphele (* 1947),  südafrikanische Ärztin, Geschäftsfrau und ehemalige Politikerin
 Pitta Joffe (* 1947),  südafrikanische Botanikerin und Sachbuchautorin
 Sheila Sisulu (* 1948),  südafrikanische Bürgerrechtlerin und UNO-Mitarbeiterin
 Alice Mabota (* 1949),  mosambikanische Menschenrechts-Aktivistin
 Nkosazana Dlamini-Zuma (* 1949),  südafrikanische Medizinerin und Politikerin	
 Salwa Bakr (* 1949),  ägyptische Schriftstellerin
 Joyce Banda (* 1950),  malawische Politikerin, Staatspräsidentin
 Michaela Hübschle (* 1950),  namibische Politikerin
 Yvonne Mokgoro (* 1950),  südafrikanische Juristin am Verfassungsgericht
 Sahle-Work Zewde (* 1950), (amharisch ሳህለወርቅ ዘውዴ),  Präsidentin Äthiopiens, Diplomatin

1951–1960 
 Folorunsho Alakija (* 1951),  nigerianische Milliardärin, Geschäftsfrau und Philanthropin
 Glória Muianga (* 1951),  mosambikanische Moderatorin von Rádio Moçambique
 Netumbo Nandi-Ndaitwah (* 1952),  namibische Politikerin, Mitglied der SWAPO
 Pendukeni Iivula-Ithana (* 1952),  namibische Politikerin, Mitglied und Generalsekretärin der SWAPO
 Rosalia Nghidinwa (* 1952–2018),  namibische Politikerin, Mitglied der SWAPO
 Marlene Mungunda (* 1954),  namibische Politikerin
 Mariatou Jallow (* 1954),  gambische Politikerin
 Mariam Jack-Denton (* 1955),  gambische Politikerin
 Isatou Touray (* 1955),  gambische Politikerin und Frauenrechtsaktivistin
 Ann Grant (* 1955),  simbabwische Hockeyspielerin
 Axelle Kabou (* 1955),  kamerunische Journalistin und Autorin
 Francisca Van Dunem (* 1955),  angolanisch-portugiesische Juristin und Politikerin, Justizministerin im Kabinett Costa I
 Paulina Chiziane (* 1955),  mosambikanische Schriftstellerin
 Faustina Fernandes Inglês de Almeida Alves (* 1956),  angolanische Politikerin
 Julia Dolly Joiner (* 1956),  gambische Politikerin
 Ann Therese Ndong-Jatta (* 1956),  gambische Pädagogin, Politikerin und Funktionärin bei der UNESCO
 Itah Kandji-Murangi (* 1957),  namibische Politikerin, Mitglied der SWAPO
 Marilyn Douala Bell (* 1957),  französisch-kamerunische Sozialökonomin
 Neneh MacDouall-Gaye (* 1957),  gambische Politikerin
 Nardos Bekele-Thomas (* 1958),  äthiopische Wirtschaftswissenschaftlerin und Funktionsträgerin bei UN und AU
 Matilda Johnson (* 1958),  gambische Bibliothekarin und Schriftstellerin
 Callista Chimombo (* 1959),  malawische Politikerin und Diplomatin
 Ndey Yassin Secka-Sallah (* um 1959),  gambische Rundfunkmoderatorin und Politikerin
 Sade Adu (* 1959),  nigerianisch-britische Smooth-Jazz-, Soul- und R&B-Sängerin sowie mehrfache Grammy-Preisträgerin
 Sophia Shaningwa (* 1959),  namibische Politikerin, Mitglied der SWAPO
 Gertrude Mutharika (* 1960),  malawische Politikerin und Menschenrechts-Aktivistin
 'Mamphono Khaketla (* 1960),  lesothische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Shamima Shaikh (1960–1998),  islamische Frauenrechtlerin und Feministin in Südafrika
 Susan Waffa-Ogoo (* 1960),  gambische Politikerin
 Zindzi Mandela (1960–2020),  südafrikanische Lyrikerin und Politikerin

1961–1970 
 Amina J. Mohammed (* 1961),  nigerianische Politikerin, stellvertretende Generalsekretärin der Vereinten Nationen
 Amina Mohamed Jibril (* 1961),  kenianische somalischstämmige Juristin, Politikerin und Ex-Außenministerin
 Calixthe Beyala (* 1961),  französische Schriftstellerin, in Kamerun geboren
 Francine Ntoumi (* 1961),  kongolesische Molekularbiologin und Malariaforscherin
 Louise Mushikiwabo (* 1961),  ruandische Politikerin der Ruandischen Patriotischen Front, Tutsi
 Rose Kabuye (* 1961),  ruandische Guerillakämpferin der Ruandischen Patriotischen Front und Politikerin, ehemalige Protokollchefin von Präsident Kagame
 Fatou Bensouda (* 1961),  gambische Politikerin und Rechtswissenschaftlerin
 Jabou Jawo (* 1962),  gambische Leichtathletin
 Ana Clara Guerra Marques (* 1962),  angolanische Tänzerin und Choreografin
 Angèle Etoundi Essamba (* 1962),  kamerunisch-niederländische Fotografin
 Jennifer Van den Heever (* 1962),  namibische Politikerin und seit 2015 für die PDM Mitglied der Nationalversammlung
 Paula Newby-Fraser (* 1962),  simbabwische Triathletin
 Rozena Maart (* 1962),  südafrikanische Dozentin für Englische Literatur, Philosophie und Psychoanalyse sowie feministische Schriftstellerin
 Ana Paula dos Santos (* 1963),  Präsidentengattin von Angola
 Ghada Amer (* 1963),  ägyptische Künstlerin
 Jewel Howard-Taylor (* 1963),  liberianische Vizepräsidentin und Geschäftsfrau
 Maite Nkoana-Mashabane (* 1963),  südafrikanische Politikerin und Diplomatin, Funktionsträgerin bei UN und SADC
 Isabel Noronha (* 1964),  mosambikanische Regisseurin
 Manuela Sambo (* 1964),  angolanische Malerin
 Neshani Andreas (1964–2011),  namibische Schriftstellerin und Lehrerin
 Sarah Calburn (* 1964),  südafrikanische Architektin
 Sirkka Ausiku (* 1964),  namibische Politikerin der SWAPO und seit 2014 Gouverneurin der Region Kavango-West	
 Souad Abderrahim (arabisch سعاد عبد الرحيم) (* 1964),  tunesische Managerin und Politikerin, Bürgermeisterin von Tunis
 Bill Kouélany (* 1965),  kongolesische Malerin, Theaterautorin, Teilnahme an der Documenta Kassel
 Esperança Mangaze (* 1965),  mosambikanische Unternehmerin
 Isha Fofana (* 1965),  gambische Künstlerin
 Mam Sai Njie Sanneh (* 1965),  gambische Politikerin
 Manuela Rebelo (* 1966),  mosambikanische Juristin und Politikerin
 Jodi Bieber (* 1966),  südafrikanische Fotografin
 Randa Abu Bakr (* 1966),  ägyptische Geisteswissenschaftlerin
 Katrina Hanse-Himarwa (* 1967),  namibische Politikerin, Mitglied der SWAPO
 Lydia Nsekera (* 1967),  burundische Sportfunktionärin
 Saara Kuugongelwa-Amadhila (* 1967),  namibische Politikerin (SWAPO) und seit 2015 Premierministerin
 Lucrécia Paco (* 1969),  mosambikanische Schauspielerin
 Caron Bernstein (* 1970),  südafrikanisch-US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Model
 Julie Mehretu (* 1970),  äthiopische Künstlerin

1971–1980 

 Pia Marais (* 1971),  südafrikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Mariaan de Swardt (* 1971),  südafrikanische Tennisspielerin
 Jaynet Kabila (* 1971),  Zwillingsschwester des kongolesischen Ex-Präsidenten Joseph Kabila, Luba
 Rohey Malick Lowe (* 1971),  gambische Unternehmerin und Politikerin
 Naceesay Salla-Wadda (* 1971),  gambische Juristin
 Sónia Sultuane (* 1971),  mosambikanische Dichterin und bildende Künstlerin
 Agnes Samaria (* 1972),  namibische Mittelstreckenläuferin
 Candice Breitz (* 1972),  südafrikanische Künstlerin
 Letícia da Silva Klemens (* 1972),  mosambikanische Unternehmerin und Politikerin
 Leymah Gbowee (* 1972),  liberianische Bürgerrechtlerin und Politikerin, Friedensnobelpreisträgerin
 Juanita du Plessis (* 1972),  namibische Musikerin und Musikproduzentin, in Südafrika lebend
 Maria de Lurdes Mutola (* 1972),  mosambikanische Leichtathletin
 Michelle McLean-Bailey (* 1972),  namibisches Model und Medienpersönlichkeit; Miss Namibia 1991; Miss Universe 1992
 Zanele Muholi (* 1972),  südafrikanische, künstlerisch tätige nichtbinäre Person
 Awa Bah (* um 1973),  gambische Richterin
 Hemley Boum (* 1973),  kamerunische Schriftstellerin
 Nathalie Boltt (* 1973),  südafrikanische Schauspielerin und Tänzerin
 Joannette Kruger (* 1973),  südafrikanische Tennisspielerin
 Léonora Miano (* 1973),  kamerunische Schriftstellerin
 Refilwe Maria Mtshweni-Tsipane (* 1973),  südafrikanische Politikerin und Premierministerin der Provinz Mpumalanga
 Isabel dos Santos (* 1973),  Präsidententochter von Angola, größte private Investorin Angolas und erste Milliardärin Afrikas, in Aserbaidschan geboren
 Assunção Cristas (* 1974),  portugiesische Juristin und Politikerin, in Angola geboren
 Lornah Kiplagat (* 1974),  ehemalige niederländisch-kenianische Langstreckenläuferin und vierfache Weltmeisterin
 Barbara Kahatjipara (* 1975),  namibisches Fotomodell; Miss Namibia 1993
 Maria-Joëlle Conjungo (* 1975),  zentralafrikanische Leichtathletin
 Edna Merey-Apinda (* 1976),  gabunische Autorin
 Nannie de Villiers (* 1976),  ehemalige südafrikanische Tennisspielerin
 Jacqueline Shipanga (* 1976),  namibische Fußballspielerin und -trainerin
 Justine Waddell (* 1976),  südafrikanische Schauspielerin
 Salma Shabana (* 1976),  ägyptische Squashspielerin
 Chimamanda Ngozi Adichie (* 1977),  nigerianische Schriftstellerin
 Alek Wek (* 1977),  sudanesisches Fotomodel
 Daniela Menegon (* 1977),  eswatinische Schwimmerin
 Geraldine Pillay (* 1977),  südafrikanische Sprinterin
 Dally Randriantefy (* 1977),  madagassische Tennisspielerin
 Sally Singhateh (* 1977),  gambische Schriftstellerin
 Makobo Constance Modjadji VI. (1978–2005),  ehemalige Stammeskönigin im Norden Südafrikas, jüngste Regenkönigin des Balobedu-Stammes
 Natacha Randriantefy (* 1978),  madagassische Tennisspielerin
 Tandi Gerrard (* 1978),  britisch-südafrikanische Wasserspringerin
 Ayten Amin (* 1978),  ägyptische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 Cara Black (* 1979),  simbawische Tennisspielerin
 Marcelina Kiala (* 1979),  ehemalige angolanische Handballspielerin
 Mariam Kamara (* 1979),  nigrische Architektin und Professorin; verwendet Zement, recyceltes Metall und Lehm; in Frankreich geboren
 Melanie Scholtz (* 1979),  südafrikanische Jazzmusikerin
 Neyma (Neima Júlio Afredo) (* 1979),  mosambikanische Sängerin und Unternehmerin
 Ndey Tapha Sosseh (* 1979),  gambisch-malische Journalistin
 Bethlehem Alemu (* 1980),  äthiopische Unternehmerin
 Estie Wittstock (* 1980),  südafrikanische Leichtathletin
 Tiwa Savage (* 1980),  nigerianische AfroPop-Sängerin

1981–1990 

 Eyerusalem Kuma (* 1981),  äthiopische Langstreckenläuferin
 Gaby Ahrens (* 1981),  namibische Sportschützin und Olympiateilnehmerin
 Rita Jeptoo Sitienei (* 1981),  ehemalige kenianische Langstreckenläuferin, die sich auf den Marathon spezialisiert hatte, Nandi
 Jo-Ann Strauss (* 1981),  südafrikanisches Model und Moderatorin
 Tânia Tomé (* 1981),  mosambikanische Sängerin
 Sister Fa (Fatou Mandiang Diatta) (* 1982),  senegalesische Rapperin und Aktivistin gegen Genitalverstümmelung
 Djaimilia Pereira de Almeida (* 1982),  angolanisch-portugiesische Romanautorin und Essayistin
 Elodie Li Yuk Lo (* 1982),  mauritische Beachvolleyballspielerin
 Elvan Abeylegesse (* 1982),  äthiopisch-türkische Leichtathletin
 Luisa Kiala (* 1982),  angolanische Handball-Nationalspielerin
 Ruth Negga (* 1982),  äthiopisch-irische Schauspielerin
 Kamissa Camara (* 1983),  malische Politologin und Politikerin
 Beate Baumgartner (* 1983),  österreichisch-namibische Sängerin
 Bezunesh Bekele (* 1983),  äthiopische Langstreckenläuferin
 Fatim Badjie (* 1983),  gambische Politikerin und Unternehmerin
 Kirsty Coventry (* 1983),  simbabwische Schwimmerin
 Meseret Defar (* 1983),  äthiopische Leichtathletin und Olympiasiegerin
 Teresa Nzola Meso (* 1983),  französisch-angolanische Dreispringerin
 Vera Daves (* 1983),  angolanische Politikerin
 Vivian Cheruiyot (* 1983),  kenianische Langstreckenläuferin und Olympiasiegerin
 Reeva Steenkamp (1983–2013),  südafrikanisches Model und Fernsehmoderatorin
 Diane Nukuri (* 1984),  burundische Leichtathletin
 Natalie du Toit (* 1984),  südafrikanische, mehrfache paralympische Siegerin im Schwimmen
 Amnah El Trabolsy (* 1985),  ägyptische Squashspielerin
 Faye Smythe (* 1985),  südafrikanische Schauspielerin
 Omneya Abdel Kawy (* 1985),  ägyptische Squashspielerin
 Faye Smythe (* 1985),  südafrikanische Schauspielerin
 Leila Lopes (* 1986),  angolanische Schönheitskönigin, Miss Angola 2011 und Miss Universe 2011
 Natália Bernardo (* 1986),  angolanische Handball-Nationalspielerin
 Isatou Touray (* 1986),  gambische Fußballschiedsrichterin
 Fatou Tiyana (* 1987),  gambische Leichtathletin
 Aminata Diadhiou (* 1987),  senegalesische Fußballspielerin
 Hirondina Joshua (* 1987),  mosambikanische Dichterin und Schriftstellerin
 Laetitia Chapeh Yimga (* 1987),  äquatorialguineisch-kamerunische Fußballspielerin
 Masempe Theko (* 1987),  lesothische Schwimmerin
 Perial Ndengue (* 1987),  kamerunische Fußballspielerin
 Sofia Assefa (* 1987),  äthiopische Hindernisläuferin
 Sikhanyiso Dlamini (* 1987),  Prinzessin vom Königreich Eswatini
 Temalangeni Dlamini (* 1987),  eswatinische Sprinterin
 Venantia Otto (* 1987),  namibisches Fotomodell
 Zahara (Bulelwa Mkutukana) (* 1987),  südafrikanische Singer-Songwriterin
 Aline Frazão (* 1988),  angolanische Sängerin und Singer-Songwriterin
 Anna Diop (* 1988),  senegalesische Schauspielerin
 Aya Medany (* 1988),  ägyptische Pentathletin
 Flings Owusu-Agyapong (* 1988),  ghanaische Sprinterin
 Simi (Simisola Bolatito Ogunleye) (* 1988),  nigerianische Sängerin, Songwriterin und Toningenieurin
 Shabnim Ismail (* 1988),  südafrikanische Cricketspielerin
 Shamilla Miller (* 1988),  südafrikanische Schauspielerin, Fernsehmoderatorin und Model
 Cariba Heine (* 1988),  südafrikanische Schauspielerin
 Candice Nunes (* 1988),  südafrikanische Schauspielerin
 Hellen Obiri (* 1989),  kenianische Mittel- und Langstreckenläuferin mit zahlreichen Gewinnen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften
 Yemi Alade (* 1989),  nigerianische AfroPop-Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Aktivistin
 Gabrielle Onguéné (* 1989),  kamerunische Fußballspielerin
 Megan Kahts (* 1989),  südafrikanische Sängerin
 Pamela Jelimo (* 1989),  kenianische Mittelstreckenläuferin und Olympiasiegerin, drittschnellste Läuferin aller Zeiten, Nandi
 Kylie Ann Louw (* 1989),  südafrikanische Fußballspielerin
 Raneem El Weleily (* 1989),  ägyptische Squashspielerin
 Cheyna Wood (* 1990),  südafrikanische Squashspielerin
 Charlbi Dean (1990–2022),  südafrikanische Schauspielerin und Model
 Claudine Meffometou (* 1990),  kamerunische Fußballspielerin
 Isabel Guialo (* 1990),  angolanische Handball-Nationalspielerin
 Johanna Benson (* 1990),  namibische paralympische Athletin und Goldmedaillengewinnerin der Sommer-Paralympics 2012
 Lydia Jele (* 1990),  botswanische Sprinterin
 Menna el-Tanany (* 1990),  ägyptische Badmintonspielerin
 Racheal Nachula (* 1990),  sambische Sprinterin
 Ungudi Quiawacana (* 1990),  angolanische Leichtathletin

1991–2000 

 Heba El Torky (* 1991),  ägyptische Squashspielerin

 Roxane Hayward (* 1991),  südafrikanisches Model und Schauspielerin
 Kalkidan Gezahegne (* 1991),  äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Mercy Cherono (* 1991),  kenianische Langstreckenläuferin, Vizeweltmeisterin 2013, Kipsigi
 Stacey Naris (* 1991),  namibische Fußballerin
 Yvonne Leuko (* 1991),  kamerunische Fußballspielerin
 Nandy (Faustina Charles Mfinanga) (* 1992),  tansanische Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin, Pare
 Nouran El Torky (* 1992),  ägyptische Squashspielerin
 Dominique Scott-Efurd (* 1992),  südafrikanische Langstreckenläuferin
 Madias Nzesso (* 1992),   kamerunische Gewichtheberin
 Maria Borges (* 1992),  angolanisches Model
 Maria Muchavo (* 1992),  mosambikanische Leichtathletin
 Janet Amponsah (* 1993),  ghanaische Sprinterin
 Zozibini Tunzi (* 1993),  südafrikanische Schönheitskönigin. Nach der Wahl zur Miss South Africa 2019 wurde sie im selben Jahr zur Miss Universe gekrönt.
 Vera Adrian (* 1993),  namibische Radsportlerin
 Christina Brabetz (* 1993),  deutsch-südafrikanische Violinistin, in Namibia geboren
 Sandra Starke (* 1993),  deutsch-namibische Fußballspielerin
 Thomalina Adams (* 1993),  namibische Fußballerin
 Zenatha Coleman (* 1993),  namibische Fußballspielerin
 Lorraine Jossob (* 1993),  namibische Fußballspielerin
 Alice Phoebe Lou (* 1993),  südafrikanische Singer-Songwriterin
 Caroline Chepkoech Kipkirui (* 1994),  kenianische Langstreckenläuferin, Kipsigi
 Kanzy El Defrawy (* 1994),  ägyptische Squashspielerin
 Lerato Sechele (* 1994),  lesothische Dreispringerin
 Maike Diekmann (* 1994),  namibische Ruderin
 Agnes Jebet Tirop (1995–2021),  ehemalige kenianische Langstreckenläuferin
 Antoinette Guedia (* 1995),  kamerunische Schwimmerin
 Elizabeth Wathuti (* 1995),  kenianische Klimaschutzaktivistin, gründete Green Generation Initiative
 Nour El Sherbini (* 1995),  ägyptische Squashspielerin
 Olive Christelle Ngo Nyepel (* 1995),  äquatorialguineische Fußballspielerin
 Chioma Antoinette Umeala (* 1996),  südafrikanisch-nigerianische Schauspielerin, Tänzerin und Model
 Mariam Metwally (* 1996),  ägyptische Squashspielerin
 Mayar Sherif (* 1996),  ägyptische Tennisspielerin
 Memory Banda (* 1996),  malawische Menschenrechts-Aktivistin
 Phiona Mutesi (* 1996),  ugandische Schachspielerin
 Salma Hany (* 1996),  ägyptische Squashspielerin
 Vanessa Nakate (* 1996),  ugandische Klimaschutzaktivistin, die sich unter anderem für Fridays for Future in Uganda engagiert
 Yathreb Adel (* 1996),  ägyptische Squashspielerin
 Alaa Salah (arabisch آلاء صلاح) (* 1996 oder 1997),  sudanesische Studentin und Demonstrantin gegen damalige Regierung bei Protesten im Sudan 2018/19
 Chelsi Shikongo (* 1997),  namibisches Model und Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs 2021 zur Miss Namibia
 Doha Hany (* 1997),  ägyptische Badmintonspielerin
 Mayar Hany (* 1997),  ägyptische Squashspielerin
 Lesedi Jacobs (* 1997),  namibische Tennisspielerin
 Carina Viljoen (* 1997),  südafrikanische Mittelstreckenläuferin
 Galefele Moroko (* 1997),  botswanische Sprinterin, die sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert
 Nadine Shahin (* 1997),  ägyptische Squashspielerin
 Hana Ramadan (* 1997),  ägyptische Squashspielerin
 Tsepang Sello (* 1997),  lesothische Leichtathletin
 Ajara Samba (* 1998),  gambische Fußballspielerin
 Awa Tamba (* 1998),  gambische Fußballspielerin
 Adama Tamba (* 1998),  gambische Fußballspielerin
 Zeina Mickawy (* 1998),  ägyptische Squashspielerin
 Tumi Sekhukhune (* 1998),  südafrikanische Cricketspielerin
 Barbra Banda (* 2000),  sambische Fußballspielerin und Boxerin
 Hania El Hammamy (* 2000),  ägyptische Squashspielerin
 Johanita Scholtz (* 2000),  südafrikanische Badmintonspielerin
 Rowan Elaraby (* 2000),  ägyptische Squashspielerin
 Thulisile Dladla (* k. A.),  eswatinische Politikerin und amtierende Außenministerin des Königreichs Eswatini

21. Jahrhundert 

 Gontse Morake (* 2001),  südafrikanische Leichtathletin
 Sada Nahimana (* 2001),  burundische Tennisspielerin	
 Alba Mbo Nchama (* 2003),  äquatorialguineische Sprinterin	
 Beatrice Masilingi (* 2003),  namibische Sprinterin	
 Betchaïdelle Ngombele (* 2004),  kongolesische Handballspielerin	
 Salma Eltayeb (* 2004),  ägyptische Squashspielerin
 Tuane Silver (* 2004),  namibische Leichtathletin
 Amina Orfi (* 2007),  ägyptische Squashspielerin

Weblinks 
 J. Amina Bitiyong Zemo, Ibrahim Sheriff Ghali: Role of African Women Leaders in Inspiring Women Participation in Leadership: An Analysis. In: African Journal of Social Sciences and Humanities Research, Band 2 , Ausgabe 3/2019, S. 12-27 (PDF zum Herunterladen).

Einzelnachweise 

Liste (Personen)
!
Afrika
!
!Afr